Dieser Artikel behandelt die spanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1996.

Qualifikation 

|}

Spielergebnisse

Spanisches Aufgebot

Spiele der spanischen Mannschaft 

Vorrunde

Viertelfinale

Spanien
1996